Lindi peut désigner :
 Lindi, la commune du Burkina Faso
 Lindi, ville de Tanzanie qui a donné son nom à :
 Lindi, région de Tanzanie ;
 Lindi Rural, district de Tanzanie ;
 Lindi Urban, district de Tanzanie ;
 Lindi, rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo.
 Josué Henry de la Lindi, combattant de la révolte des Batetela

Homonymie de toponyme